The Candidate – film del 1964 diretto da Robert Mangus
 Il candidato (The Candidate) – film del 1972 diretto da Michael Ritchie
 The Candidate – album di Steve Harley del 1979
 The Candidate – cortometraggio del 2010 diretto da David Karlak